Di seguito una lista di asteroidi dal numero 408001 al 409000 con data di scoperta e scopritore.

408001-408100 

|-
|408001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408006 - ||  ||  || WISE
|-
|408007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408015 - ||  ||  || CSS
|-
|408016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408045 - ||  ||  || CSS
|-
|408046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408047 - ||  ||  || CSS
|-
|408048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408049 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408051 - ||  ||  || CSS
|-
|408052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408053 - ||  ||  || CSS
|-
|408054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408072 - ||  ||  || CINEOS
|-
|408073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408078 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408086 - ||  ||  || CSS
|-
|408087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408097 - ||  ||  || CSS
|-
|408098 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

408101-408200 

|-
|408101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408102 - ||  ||  || WISE
|-
|408103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408112 - ||  ||  || WISE
|-
|408113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408123 - ||  ||  || CSS
|-
|408124 - ||  ||  || CSS
|-
|408125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408128 - ||  ||  || WISE
|-
|408129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408145 - ||  ||  || WISE
|-
|408146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408160 - ||  ||  || WISE
|-
|408161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408163 - ||  ||  || CSS
|-
|408164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408178 - ||  ||  || CSS
|-
|408179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408180 - ||  ||  || WISE
|-
|408181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408182 - ||  ||  || CSS
|-
|408183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408191 - ||  ||  || CSS
|-
|408192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

408201-408300 

|-
|408201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408202 - ||  ||  || CSS
|-
|408203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408225 - ||  ||  || CSS
|-
|408226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408244 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|408245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408250 - ||  ||  || CSS
|-
|408251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408265 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|408266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408271 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408275 - ||  ||  || CSS
|-
|408276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408279 - ||  ||  || CSS
|-
|408280 - ||  ||  || CSS
|-
|408281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408298 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

408301-408400 

|-
|408301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408330 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408334 - ||  ||  || CSS
|-
|408335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408336 - ||  ||  || CSS
|-
|408337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408349 - ||  ||  || CSS
|-
|408350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408354 - ||  ||  || CSS
|-
|408355 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408358 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|408359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408375 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408379 - ||  ||  || CSS
|-
|408380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408394 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|408395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408396 - ||  ||  || CSS
|-
|408397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

408401-408500 

|-
|408401 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408406 - ||  ||  || CSS
|-
|408407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408419 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408430 - ||  ||  || CSS
|-
|408431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408434 - ||  ||  || CSS
|-
|408435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408444 - ||  ||  || CSS
|-
|408445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408446 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408451 - ||  ||  || CSS
|-
|408452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408483 - ||  ||  || WISE
|-
|408484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408498 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

408501-408600 

|-
|408501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408515 - ||  ||  || CSS
|-
|408516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408518 - ||  ||  || WISE
|-
|408519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408532 - ||  ||  || CSS
|-
|408533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408534 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|408535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408538 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|408539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408551 - ||  ||  || CSS
|-
|408552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408568 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408574 - ||  ||  || WISE
|-
|408575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408583 - ||  ||  || CSS
|-
|408584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408592 - ||  ||  || CSS
|-
|408593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

408601-408700 

|-
|408601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408602 - ||  ||  || CSS
|-
|408603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408612 - ||  ||  || CSS
|-
|408613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408616 - ||  ||  || CSS
|-
|408617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408632 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408637 - ||  ||  || CSS
|-
|408638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408642 - ||  ||  || WISE
|-
|408643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408648 - ||  ||  || CINEOS
|-
|408649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408650 - ||  ||  || CSS
|-
|408651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408656 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|408657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408666 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|408667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408671 - ||  ||  || CSS
|-
|408672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408676 - ||  ||  || WISE
|-
|408677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408688 - ||  ||  || CSS
|-
|408689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408690 - ||  ||  || CSS
|-
|408691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408693 - ||  ||  || CSS
|-
|408694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408699 - ||  ||  || CSS
|-
|408700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

408701-408800 

|-
|408701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408704 - ||  ||  || CSS
|-
|408705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408711 - ||  ||  || CSS
|-
|408712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408717 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408743 - ||  ||  || CSS
|-
|408744 - ||  ||  || CSS
|-
|408745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|408746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408750 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|408751 - ||  ||  || Shoemaker, C. S., Shoemaker, E. M.
|-
|408752 - ||  ||  || Mueller, J. E.
|-
|408753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408761 - ||  ||  || ODAS
|-
|408762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408772 - ||  ||  || ODAS
|-
|408773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408777 - ||  ||  || CSS
|-
|408778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408794 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|408795 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408800 - ||  ||  || LINEAR
|}

408801-408900 

|-
|408801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408821 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408822 - ||  ||  || SKADS
|-
|408823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408824 - ||  ||  || NEAT
|-
|408825 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408826 - ||  ||  || NEAT
|-
|408827 - ||  ||  || NEAT
|-
|408828 - ||  ||  || NEAT
|-
|408829 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408830 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408831 - ||  ||  || NEAT
|-
|408832 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|408833 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408837 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408842 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408846 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408873 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408876 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408877 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408881 - ||  ||  || NEAT
|-
|408882 - ||  ||  || NEAT
|-
|408883 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|408884 - ||  ||  || NEAT
|-
|408885 - ||  ||  || NEAT
|-
|408886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408887 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|408888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408889 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|408890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408897 - ||  ||  || NEAT
|-
|408898 - ||  ||  || NEAT
|-
|408899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408900 - ||  ||  || NEAT
|}

408901-409000 

|-
|408901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408916 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408927 - ||  ||  || NEAT
|-
|408928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408931 - ||  ||  || NEAT
|-
|408932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408946 - ||  ||  || NEAT
|-
|408947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408948 - ||  ||  || NEAT
|-
|408949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408951 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408952 - ||  ||  || NEAT
|-
|408953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408956 - ||  ||  || LONEOS
|-
|408957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408958 - ||  ||  || NEAT
|-
|408959 - ||  ||  || NEAT
|-
|408960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408961 - ||  ||  || NEAT
|-
|408962 - ||  ||  || NEAT
|-
|408963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408964 - ||  ||  || NEAT
|-
|408965 - ||  ||  || NEAT
|-
|408966 - ||  ||  || NEAT
|-
|408967 - ||  ||  || NEAT
|-
|408968 - ||  ||  || NEAT
|-
|408969 - ||  ||  || NEAT
|-
|408970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|408972 - ||  ||  || NEAT
|-
|408973 - ||  ||  || NEAT
|-
|408974 - ||  ||  || NEAT
|-
|408975 - ||  ||  || NEAT
|-
|408976 - ||  ||  || NEAT
|-
|408977 - ||  ||  || NEAT
|-
|408978 - ||  ||  || NEAT
|-
|408979 - ||  ||  || NEAT
|-
|408980 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|408981 - ||  ||  || NEAT
|-
|408982 - ||  ||  || NEAT
|-
|408983 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|408984 - ||  ||  || NEAT
|-
|408985 - ||  ||  || NEAT
|-
|408986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408987 - ||  ||  || NEAT
|-
|408988 - ||  ||  || NEAT
|-
|408989 - ||  ||  || NEAT
|-
|408990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408991 - ||  ||  || NEAT
|-
|408992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408993 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|408994 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|408995 - ||  ||  || NEAT
|-
|408996 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|408997 - ||  ||  || NEAT
|-
|408998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|408999 - ||  ||  || NEAT
|-
|409000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0408001